

Горай — село, Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Горай — місто, Білгорайський повіт, Люблінське воєводство
 Горай — гміна, Білгорайський повіт, Люблінське воєводство